Henosepilachna vigintioctopunctata (coccinelle à 28 points)
 Henosepilachna vigintisexpunctata (coccinelle à 26 points)

Coléoptère (nom vernaculaire)
Coccinellidae